Vereniging Openbaar Onderwijs, een Nederlandse vereniging voor ouders, personeel en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Veronica Omroep Organisatie, een voormalige Nederlandse omroeporganisatie
VOO, een Belgische aanbieder van kabeldiensten